Gandusari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gandusari, Kebumen, by, 
 Kecamatan Gandusari, distrikt, Jawa Timur, 
 Gandusari, Blitar, by, 
 Gandusari, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar